Dies ist eine Liste der Wahlkreise zum Shūgiin (Abgeordnetenhaus), dem Unterhaus des japanischen Kokkai (Parlament/Nationalversammlung), seit der Wahlrechtsreform von 1994. Das mit der Reform eingeführte Grabenwahlsystem aus Verhältniswahl in 11 regionalen Wahlkreisen, die meist „Verhältniswahlblöcke“ () genannt werden, und relativer Mehrheitswahl in Einmandatswahlkreisen, „kleine Wahlkreise“ () oder außerhalb amtlichen Kontexten einfach nur Wahlkreise () genannt, kommt seit der Shūgiin-Wahl 1996 zur Anwendung.

Verhältniswahl

Mehrheitswahl 

Erloschene Wahlkreise sind schattiert. Der landesweite Durchschnitt Wahlberechtigte ÷ Wahlkreis, das heißt der Idealwert für eine absolut gleichmäßig repräsentative Wahlkreiseinteilung, beträgt (Stand: 1. September 2020) 366.132.

Änderungen seit 1996 
Bisherige Änderungen
 (effektiv ab Wahl 2000): Reduzierung des Verhältniswahlsegments von 200 auf 180 Sitze, Änderung der Mandatszahl aller elf Verhältniswahlwahlkreise
 2002 (effektiv ab Wahl 2003)
 Verhältniswahl: Umverteilung von Sitzen +1/−1 zwischen Süd-Kantō und Kinki
 Mehrheitswahl: 68 Wahlkreise in 20 Präfekturen geändert, dabei in 5 Präfekturen je +1 Wahlkreis, in 5 Präfekturen je −1 Wahlkreis
 2013 (effektiv ab Wahl 2014): bei der Mehrheitswahl 42 Wahlkreise in 17 Präfekturen geändert, dabei in 5 Präfekturen je −1 Wahlkreis, damit Mehrheitswahlsegment von 300 auf 295 verkleinert
 2017 (effektiv ab Wahl 2017)
 Verhältniswahl: vier Wahlkreise je −1 Sitz, damit Verhältniswahlsegment von 180 auf 176 verkleinert
 Mehrheitswahl: 97 Wahlkreise in 19 Präfekturen geändert, dabei in 6 Präfekturen je −1 Wahlkreis, damit Mehrheitswahlsegment von 295 auf 289 verkleinert
 2022 (effektiv ab der nächsten allgemeinen Wahl, noch nicht in der Liste oben):
 Verhältniswahl: drei Wahlkreise je −1 Sitz (Tōhoku, Hokuriku-Shin’etsu und Chūgoku), Tokio +2, Süd-Kantō +1
 Mehrheitswahl: 140 Wahlkreise in 25 Präfekturen geändert, dabei unter Neuverteilung der Wahlkreise auf Präfekturen nach Adams-Verfahren in zehn Präfekturen je −1 Wahlkreis (Miyagi, Fukushima, Niigata, Shiga, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Ehime, Nagasaki), Tokio +5, Kanagawa +2, Saitama, Chiba und Aichi je +1

Weblinks 
 Sōmushō: Wahlbezogene Statistiken (japanisch)
  (Senkyo dot com): Shūgiinwahlergebnisse nach Wahlkreis seit 1890 (japanisch)

Einzelnachweise 

Shūgiin
Shugiin